ТЧ-1 «Моско́вское» () — электродепо Минского метрополитена, обслуживает Московскую линию. До 1 сентября 2003 года оно обслуживало также и Автозаводскую линию.

«Московское» депо соединено веткой с железнодорожной станцией «Минск-Сортировочный». Именно по ней передаются вагоны метрополитена, которые доставляют по железной дороге.

Всего в депо 126 вагонов. 125 из них составляют 5-вагонные составы, а также 1 резервный вагон.

Сегодня в самый напряжённый «час пик» на линии работает 21 электропоезд.

Предполагается строительство нового электродепо, которое сменит старое ТЧ-1 в Щомыслице за станцией метро Малиновка.

 Количество путей
 31 — отстойно-ремонтные пролёты 
1 — мойка
 6 — мотодепо

История 
Депо открыто в 1984 году в составе первой очереди Минского метрополитена.

Обслуживаемые линии

Подвижной состав

Пассажирский подвижной состав

Галерея

Ссылки 
 
 
 

Московский район (Минск)
Депо Минского метрополитена
1984
Объекты в Минске с названиями, ассоциированными с Москвой